Сифа́кис () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Сифакис, Джордж (род. 1969) — американский политик-республиканец, директор Управления по связям с общественностью.
 Сифакис, Иосиф (род. 1946) — французский учёный в области теории вычислительных систем.
 Сифакис, Михалис (род. 1984) — греческий футболист, вратарь.